

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Mitchellville – città della Contea di Desha, Arkansas
 Mitchellville – città della Contea di Polk, Iowa
 Mitchellville – census-designated place della Contea di Prince George's, Maryland
 Mitchellville – città della Contea di Sumner, Tennessee

Televisione 
 Mitchellville – film per la televisione del 2004 diretto da John D. Harkrider